Варшавская конфедерация (1573)
 Варшавская конфедерация (1704)

Конфедерации Речи Посполитой